Z31 peut faire référence :
 Mesures procréatives, d'après la classification internationale des maladies ;
 Nissan Z31, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Z 31, un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres